Lodovico Gavioli, orologiaio e organaro italiano
Anselmo Gavioli, organaro italiano
Orazio Gavioli, botanico italiano
Francesco Gavioli, presbitero e storico italiano
Romeo Gavioli, musicista e direttore d'orchestra uruguaiano
Rolando Gavioli, compositore uruguaiano
Kruger Gavioli, sergente maggiore dei bersaglieri, medaglia d'oro al valor militare
Gino Gavioli, disegnatore e animatore italiano
Roberto Gavioli, regista di animazione
Orazio Gavioli, giornalista, autore e regista